GU poate fi:

 Guam, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .gu, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guam

Legături externe 
  „GU” la acronymfinder.com